Adjudikation oder Adjudication steht für:

 Adjudication, außergerichtliches Streitbeilegungsinstrument für Baukonflikte aus dem angelsächsischen Rechtskreis
 Adjudikation (Baurecht), das deutsche Modell eines Adjudication-Verfahrens
 Adjudikation (Völkerrecht), Zuweisung der territorialen Hoheit über ein Gebiet durch ein internationales Gericht, Schiedsgericht oder internationale Organisationen